Villarino kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Partido de Villarino, kommun, Buenos Aires,

Spanien 

 Villarino de los Aires (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar